Тіноко (, ) — прізвище іберійського походження. Відомі носії:
 Алфредо Алвес Тіноко — бразильський футболіст
 Федеріко Тіноко Ґранадос — костариканський диктатор

Іспанські прізвища
Португальські прізвища